Handschuher ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Handschuher (1651–1731), Bildhauer des Barock im Dachauer Land und vor allem im Hochstift Eichstätt
 Vitus Handschuher (1672–1703), Bildhauer des Barock in Eichstätt